Змагання з омніуму серед чоловіків на Чемпіонаті світу з трекових велоперегонів 2014 відбулись 28 лютого і 1 березня. У них взяли участь 18 велогонщиків. Загальні результати визначались додаванням очок, зароблених у всіх шести дисциплінах; велогонщик з найнижчим загальним показником виграв золоту медаль.

Медалісти

Результати

Загальні результати 

FL: Гіт з ходу на 250 м. PR: Гонка за очками. ER: Гонка на вибування.
IP: Індивідуальна гонка переслідування на 4000 м. SR: Скретч. TT: Гіт на 1 км.

Гіт з ходу на 250 м 
Гіт з ходу на 250 м відбувся о 12:35.

Гонка за очками 
Гонка за очками відбулась о 14:50.

Гонка на вибування 
Гонка на вибування відбулась о 21:35.

Індивідуальна гонка переслідування 
Індивідуальна гонка переслідування відбулась о 13:45.

Скретч 
Скретчевий заїзд відбувся о 19:05.

Гіт на 1 км 
Гіт на 1 км відбувся о 21:05.

Фінальна класифікація 
Після всіх дисциплін.

Примітки 

Чемпіонат світу з трекових велоперегонів 2014
Чемпіонати світу з трекових велоперегонів — омніум (чоловіки)